Little Earthquakes — дебютный сольный студийный альбом американской певицы Тори Эймос, вышедший в 1992 году.

Запись 
В конце 1989 года после распада группы Y Kant Tori Read, Atlantic Records решили дать Эймос второй шанс и предложили до марта следующего года подготовить материал для новой пластинки. Первый набор её новых песен был лейблом отвергнут. В начале 1990 года певица приступила к сотрудничеству с продюсером Дэвидом Сиджерсоном, который, прослушав некоторые её новые песни («Take To The Sky», «Leather»), одобрил выбранное ею направление. Записанную ею кассету Atlantic отослали певице обратно. В сотрудничестве с Эриком Россе она подготовила ещё 4 композиции («Girl», «Precious Things», «Tear In Your Hand», «Little Earthquakes»). Лишь после этого лейбл дал «добро» на подготовку альбома и в конце 1990 года отправил Тори Эймос вместе с менеджером Артуром Спиваком в Лондон, в распоряжение своей дочерней компании EastWest Records.

В Лондоне Эймос начала сотрудничество с Иэном Стэнли. Здесь она сделала записи для двух ранних синглов. Песня «China» (окончательный вариант которой был записан в Лондоне) изначально была написана в 1987 году во время сессий Y Kant Tori Read под названием «Distance». Последней была записана баллада «Me and a Gun», где Тори рассказывает о реальном событии из своей жизни: в 21 год её, приставив ей к горлу нож, изнасиловал попутчик, которого она согласилась подвезти домой на своем автомобиле после концерта. По словам Эймос, измененa в этом повествовании былa лишь пара подробностей: оружие, которым ей угрожали, и имя насильника.

Продвижение и релиз 
В ноябре 1991 года «Me and a Gun» был выпущен на EP (с «Silent All These Years») и релиз был замечен в британской прессе. В конце ноября со второй из этих песен Эймос впервые появилась на британском канале BBC, в программе Джонатана Росса.

Первое американское выступление Эймос состоялось 20 апреля 1992 года в нью-йоркском зале Bottom Line. Фрагменты этого концерта были впоследствии включены в видеосборник «Little Earthquakes» (оно вышло в октябре того же года). Исполнив в шоу Дэвида Леттермана два дня спустя песню «Crucify», она отправилась в турне, провела 18 концертов в США, затем выступила в Канаде и вернулась в Лос-Анджелес, откуда вылетела на гастроли в Австралию. 30 июля в Луисвилль, Кентукки, началось четырёхмесячное турне Эймос по США, организованное менеджером Джоном Уизерспуном и прошедшее при участии звукорежиссёра Яна Торна. 9 сентября она побывала в Лос-Анджелесе на церемонии вручения наград канала MTV, где была номинирована в категориях «Лучший новый артист года», «Лучшее женское видео», «Прорыв в видео», «Лучшая кинематография». Тур завершился в ноябре 1992 года концертами в Пертe, Мельбурне, Сиднее (Австралия) и Окленде (Новая Зеландия).

Реакция 

После выпуска альбома в январе 1992 года в Великобритании, он достиг 14 строчки и оставался в Top 75 charts (UK Albums Chart) в течение 23 недель. Через месяц он был выпущен в США, где был встречен коммерческим успехом, где также поднялся на наивысшие позиции в чартах, несмотря на присутствие за пределами топ-50 на Billboard 200. Альбом был поддержан рядом синглов: («Me and a Gun» и «Silent All These Years») «China» (январь 1992 г. Великобритания), «Winter» (март 1992 Великобритания/ США ноября 1992) и «Crucify» (май 1992 США/ июнь 1992 Великобритания), американская версия EP включает кавер-версии песен The Rolling Stones и Nirvana.

В 1998 году читатели британского журнала Q поставили альбом на 66-ую позицию в списке наилучших альбомом всех времен, и в 2002 году тот же журнал назвал его четвёртым среди Величайших альбомов всех времен от исполнителей-женщин.

Альбом также вошёл в книгу 1001 Albums You Must Hear Before You Die. Это единственный альбом Тори, который там упоминается.

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания 

Дебютные альбомы 1992 года
Альбомы Тори Эймос
Альбомы Atlantic Records
Альбомы East West Records
Альбомы, сертифицированные как мультиплатиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, сертифицированные как золотые Британской ассоциацией производителей фонограмм